Bean puede referirse a:

 Bean (informática), un componente software
 Bean (Kent), Inglaterra
 Bean (película), Estados Unidos
 William Jackson Bean, el botánico cuya abreviatura de autor es "Bean"
 BEAN, una fuerza política nacionalista catalana que existió entre 1979 y 1982.